Il Ritro Slovak Open 2010 è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2010 e dell'ITF Women's Circuit 2010. Si è giocato a Bratislava in Slovacchia dal 15 al 21 novembre 2010.

Partecipanti ATP

Teste di serie

 Ranking all'8 novembre 2010.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Dominik Hrbatý
  Martin Kližan
  Andrej Martin
  Marek Semjan
  James Ward (Special Exempt )

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Ryan Harrison
  Mikhail Ledovskikh
  Miloslav Mečíř Jr.
  Timo Nieminen

Partecipanti WTA

Teste di serie

 Ranking all'8 novembre 2010.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Anna Karolína Schmiedlová
  Chantal Škamlová
  Jana Čepelová
  Zuzana Luknárová

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Sina Haas
  Réka-Luca Jani
  Klaudia Boczová
  Julia Babilon
  Michaela Hončová
  Jasmina Tinjić
  Lenka Tvarošková
  Lucia Butkovská

Campioni

Singolare maschile 

 Martin Kližan ha battuto in finale  Stefan Koubek, 7–6(4), 6–2

Singolare femminile 

 Kateryna Bondarenko ha battuto in finale  Evgenija Rodina, 7–6(3), 6–2

Doppio maschile 

 Colin Fleming /  Jamie Murray hanno battuto in finale  Travis Parrott /  Filip Polášek, 6–2, 3–6, [10–6]

Doppio femminile 

 Emma Laine /  Irena Pavlović hanno battuto in finale  Claire Feuerstein /  Valerija Savinych, 6–4, 6–4

Collegamenti esterni